Renmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Renmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,2 ha)
Renmyrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (5,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn